Gasoline (benzina in lingua inglese) può riferirsi a:

Gasoline – album dei Theory of a Deadman del 2005
Gasoline – album dei Dirty Looks del 2007
Gasoline – singolo dei Seether del 2003
Gasoline – singolo delle Haim del 2021
Gasoline – singolo dei Knuckle Puck del 2022
Gasoline – brano musicale di Sheryl Crow del 2008, dall'album Detours
Gasoline – brano musicale di Britney Spears del 2011, dall'album Femme Fatale

Pagine correlate 
Gasolina